Korporal je lahko:
 Korporal - vojaški čin (desetnik)
 Korporal - liturgični prtiček pri maši